Фо́гелер () — немецкая фамилия
 Фогелер, Генрих (1872—1942) — немецкий художник
 Фогелер, Марта (1879—1961) — первая супруга Генриха Фогелера, его муза и модель
 Фогелер, Фолькер (1930—2005) — немецкий режиссёр и сценарист
 Фогелер, Ян Генрихович (1923—2005) — советский философ, сын Генриха Фогелера